Rat des bambous ou Rat du bambou, est un nom vernaculaire ambigu en français qui désigne plusieurs espèces différentes de rongeurs :

 Petit rat des bambous - Cannomys badius
 les espèces du genre Rhizomys :
 Rat des bambous chinois - Rhizomys sinensis
 Rat des bambous de Sumatra - Rhizomys sumatrensis
 etc.
 Rat du bambou - Kannabateomys amblyonyx

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Echimyidae
Spalacidae
Nom de rongeur ambigu